Ланфранк Чигала Lanfranc Cigala или Cicala (ит.: Lanfranco, окс.: Lafranc; годы деятельности 1235—1257) — генуэзский дворянин, рыцарь, судья, и писатель середины XIII века. Один из самых известных трубадуров Ломбардии, писавший на окситанском языке. Сохранились тридцать два его произведения, в том числе четыре религиозных кансоны, три сирвенты, две песни крестовых походов, один плач и девять тенсон с другими трубадурами: четыре с Симоном Дорией, по одной с Джакомо Грилло, Гильельмой де Руджиер, Лантельмом, Рубо и неизвестным по имени Гильом. Как многие образованные итальянцы того времени писал на окситанском языке. В своих произведениях Чигала обсуждал вопросы, касающиеся крестовых походов, ереси, папской власти, согласия в христианском мире. Трубадур в своей любовной лирике отдал должное и традиционной куртуазной теме служения Даме. Одним из интересных образцов поэзии Ланфранка является плач Eu non chan ges pes talan de chantar на смерть дамы Берлендры, написанный «в сложном и элегантном стиле».

Ланфранк впервые упоминается в 1235 году как iudex (судья). В 1241 году он был послом Генуэзской республики при дворе Рамона Беренгера IV, где, вероятно, встречался с Бертраном д’Аламаноном. В 1248 году он был в Сеуте в торговой экспедиции. В последний раз упоминается в документе от 16 марта 1257 года, а 24 сентября 1258 года о Ланфранке Чигале говорится как об умершем. Вопреки преданию, он не был убит в Монако в 1278 году.

Примечания

Литература 
 Bertoni, Giulio. I Trovatori d’Italia: Biografie, testi, tradizioni, note. Rome: Società Multigrafica Editrice Somu, 1967 [1915].
 Jenkins, T. Atkinson. «On Newness in the Novel.» PMLA, Vol. 41, Appendix. (1926), pp. xliii-lix.
 Luciani, Vincent. «Bibliography of Italian Studies in America.» Italica, Vol. 25, No. 4. (Dec., 1948), pp. 338—340.
 Puckett, Jaye. «'Reconmenciez novele estoire': The Troubadours and the Rhetoric of the Later Crusades.» MLN, Vol. 116, No. 4, French Issue. (Sep., 2001), pp. 844—889.
 Riquer, Martín de. Los trovadores: historia literaria y textos. 3 vol. Barcelona: Planeta, 1975.
 Spiers, A. G. H. «Dolce Stil Nuovo — The Case of the Opposition.» PMLA, Vol. 25, No. 4. (1910), pp. 657—675.
 Throop, Palmer A. «Criticism of Papal Crusade Policy in Old French and Provençal.» Speculum, Vol. 13, No. 4. (Oct., 1938), pp 379—412.

Персоналии по алфавиту
Трубадуры
Поэты XIII века
Поэты Италии
Персоналии:Генуэзская республика